Eges (, ) és el nom dels següents llocs:
 Eges (Macedònia), antiga capital de l'Macedònia, actualment Vergina
 Eges (Acaia), ciutat de l'antiga Acaia
 Eges (Eòlia), ciutat de l'antiga Eòlida
 Eges (Cilícia), ciutat de l'antiga Cilícia
 Eges (Eubea), ciutat antiga d'Eubea